Die Communauté de communes Tarn-Agout ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Tarn und Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Er wurde am 31. August 2012 gegründet und umfasst 21 Gemeinden (Stand: 7. Juni 2018). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Saint-Sulpice-la-Pointe. Der Gemeindeverband ist nach den beiden Flüssen Tarn und Agout benannt, seine Besonderheit liegt in der Département-übergreifende Struktur der Gemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband wurde bereits 1994 unter der Bezeichnung Communauté de communes Tarn et Agout gegründet. 2012 folgte eine Fusion mit der Communauté de communes du SESCAL und damit die Neugründung unter dem aktuellen Namen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 sollte die Gemeinde Buzet-sur-Tarn zur Communauté de communes Val’Aïgo im Département Haute-Garonne wechseln. Der diesbezügliche Erlass des Präfekten wurde aber vom Verwaltungsgericht aufgehoben. Eine endgültige Entscheidung ist noch ausständig. Der Wechsel fand dann endgültig am 7. Juni 2018 statt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

TarnAgout
TarnAgout
Gegründet 2012